Натуральне число 28
 28 рік до нашої ери
 28 рік нашої ери
 28 століття до нашої ери
 28 століття нашої ери